Bergell steht für:

 Bergell, Tal in der Schweiz
 Kreis Bergell, Kreis in Graubünden, Schweiz
 Bergell, kurz für die Südlichen Bergeller Berge, siehe Bernina-Alpen #Südliche Bergeller Berge

Bergell ist der Familienname folgender Personen:
 Reinhold Bergell (1841–1912), deutscher Pianist und Komponist